Името Крива бара носят две български села:

 Крива бара (Област Враца)
 Крива бара (Област Монтана)